Letargie (z řeckého lethargos – zapomínající) může mít různé významy:
 letní spánek
 chorobná spavost provázející některá nervová a duševní onemocnění
obecně lhostejnost, netečnost, otupělost
v jaderné fyzice veličina, která charakterizuje míru zpomalení neutronů

Externí odkazy